Хароноза́вр () — род растительноядных динозавров-орнитопод из семейства гадрозаврид, известный из отложений верхнего мела Азии. Типовой и единственный вид Charonosaurus jiayinensis назван и описан бельгийским палеонтологом Паскалем Годфруа и коллегами в 2000 году. Родовое название является отсылкой к древнегреческой мифологии, в которой старец Харон переправлял души умерших людей через реку Стикс в подземное царство мёртвых Аид. Видовое название ссылается на название уезда Цзяинь (Jiayin), где были обнаружены остатки динозавра.

История исследования 
С 1975 года в уезде Цзяинь на китайском берегу реки Амур предпринимались раскопки, в результате которых было обнаружено несколько скоплений костей динозавров, простирающихся на десятки квадратных метров. Несочленённые скелеты перемешаны друг с другом. Отростки и дуги позвонков отломаны, а длинные кости лежат в одном направлении. Это указывает на то, что скелеты динозавров накапливались в речной среде с относительно сильным течением. В скоплениях преобладают ламбеозаврины (около 90 % от общего количества костей), а также имеются отдельные кости теропод, анкилозавров, крокодилов и черепах. Хотя в скоплении представлены остатки одной взрослой и двух молодых особей, нет оснований считать, что более чем один вид ламбеозаврин сосуществовал в этом регионе. Обилие зубов теропод указывает на то, что либо ламбеозаврины были убиты хищниками у реки, либо их тела были съедены и расчленены падальщиками.

Голотип CUST J-V1251-57, представленный частичным черепом, обнаружен в слое формации Юй-лянцзэ (Yuliangze), датированном поздним маастрихтом, около 70—66 млн лет назад, провинция Хэйлунцзян, Китай. Имеется также многочисленный дополнительный материал.

Описание 

Харонозавр был очень крупным ламбеозаврином, превосходящим по размерам своего родственника паразавролофа. Длина динозавра оценивается Дугалом Диксоном в 13 м. Гребень харонозавра не был найден, однако скелетные данные черепа позволяют предположить, что гребень имел форму, похожую на таковую у паразавролофа.

Харонозавр диагностируется по следующим признакам: дорсальная поверхность теменной кости симметрично округлая без сагиттального гребня; латеральная сторона чешуйчатой кости почти полностью закрыта каудальной ветвью заглазничной кости; парокципитальный отросток боковой затылочной кости и отросток, расположенный за чашеобразной впадиной чешуйчатой кости, очень короткие, простирающиеся только до середины высоты большого затылочного отверстия; выступающий и симметричный крыловидный отросток базисфеноида; развитый трёхглавый гребень плечевой кости; удлинённое и тонкое предплечье с соотношением «общей длины к максимальной ширине проксимальной головки > 6,3 для локтевой кости и > 6,6 для лучевой»; предвертлужный отросток подвздошной кости более удлинён, чем у других известных гадрозавров: соотношение длины подвздошной кости к длине отростка > 2,1.

Систематика 
Для выяснения филогенетического положения харонозавра было проведено кладистическое исследование с использованием 33 признаков для 9 таксонов. Из анализа был исключён спорный ламбеозаврин цинтаозавр и игуанодонт эоламбия — таксоны, которые, по мнению авторов на тот момент, требовали пересмотра. У харонозавра наблюдаются следующие ламбеозавриновые признаки: укороченная теменная кость (соотношение длины к минимальной ширине < 2) полностью отделена от поверхности затылочной кости чешуйчатыми костями, лобная кость образует широкую глубокую основу в качестве подошвы для полого гребня, лобная кость отделена от края глазницы сочленением предлобной и заглазничной костей, каудальная часть предлобной кости ориентирована вертикально, латеральная сторона чешуйчатой кости высокая, округлый и симметричный ростральный отросток скуловой кости, извилистый срединный киль дентарных зубов и очень хорошо развитый дельтопекторальный гребень (и в длину, и в ширину), простирающийся ниже середины плечевой кости. Внутри ламбеозаврин харонозавр и паразавролоф образуют кладу на основе признаков: каудолатеральная часть лобной кости нависает над ростральной частью теменной кости и надвисочным отверстием, сильно увеличенный булавовидный дистальный конец малоберцовой кости и равносторонний, краниально направленный отросток таранной кости.

Кладограмма на основе анализа Godefroit et al.:

Примечания 

Ламбеозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2000 году